est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 Acide aminobenzoïque
 acide anthranilique (acide 2-aminobenzoïque) numéro CAS 
 acide 3-aminobenzoïque, numéro CAS 
 acide 4-aminobenzoïque ou PABA, numéro CAS 

 Composé aromatique nitré
 nitrotoluène, numéro CAS , mélange des isomères
 2-nitrotoluène, numéro CAS 
 3-nitrotoluène, numéro CAS 
 4-nitrotoluène, numéro CAS 

 trigonelline, numéro CAS 
 salicylamide ou ortho-hydroxybenzamide,  numéro CAS 
 salicylaldoxime, numéro CAS